Flavia Domitilla maior - Domitilla de oudere, vrouw van Vespasianus en moeder van Titus, Domitianus en Domitilla minor
Flavia Domitilla minor - Dochter van Domitilla de Oudere
Flavia Domitilla (heilige), dochter van Domitilla de Jongere 

Gens Flavia